Пинит (умер ок. 180 года) — епископ Критский. День памяти — 10 октября.

Святой Пинит был епископом Кносса, что на острове Крит. О нём сообщает Евсевий Кесарийский, который рассматривал святого как одного из наиболее видных вселенских писателей того времени.

Литература 
 Hist. eccl., iv. 21, 23, Eng. transl, NPNF, 2 ser., i. 197—198, 200—202
 New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Vol. IX: Petri — Reuchlin

Ссылки 
 St. Pinytus 

Святые Крита
Христианские святые II века